Världsmästerskap 1974 kan avse:

Formel 1-VM 1974
Roadracing-VM 1974
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1974
Världsmästerskapet i fotboll 1974
Världsmästerskapet i basket för herrar 1974
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1974
Världsmästerskapet i handboll för damer 1974
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1974
Världsmästerskapen i konståkning 1974
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1974
Världsmästerskapen i orientering 1974
Världsmästerskapen i skidskytte 1974
Världsmästerskapet i landhockey för damer 1974
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1974
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1974